

Biografia 
Ha frequentato la facoltà di scienze politiche presso l'Università degli Studi di Milano tra il 1989 e il 1994. Ha cominciato come giornalista a Radio Peter Flowers nel 1991. Si è occupato dei radiogiornali e di alcuni programmi sportivi e ha svolto le prime radiocronache di pallavolo, basket e calcio. Dal mese di febbraio del 1993 al giugno del 2009 ha lavorato per CNR Media prima come redattore, poi come caporedattore responsabile di tutte le produzioni sportive.

È stato caposervizio presso l'agenzia RCD, società del Gruppo Rcs, che produce contenuti multimediali per le altre testate del gruppo.

Dal febbraio del 1999, inoltre, collabora con Eurosport come telecronista delle principali corse ciclistiche.

Da settembre 2009 è telecronista per Mediaset e commenta partite di Serie A, Serie B e di Coppa UEFA/Europa League. Dal 2010, in occasione del Giro d'Italia, collabora con la Gazzetta dello Sport e si occupa delle telecronache in streaming mondiale della corsa per La Gazzetta dello Sport.

Ha seguito la Coppa del Mondo di sci per conto di Media Partners, società che ha successivamente assunto il nome di Infront.

Opere

Riconoscimenti 
 Premio Adriano De Zan (2010)
 Premio Bicisport-Santelia (2011)

Note 

Giornalisti sportivi italiani
Studenti dell'Università degli Studi di Milano